Чемпионат Нидерландов по футболу 1952/53 () — 64-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие пятьдесят шесть команд из 38 городов, разбитые на четыре группы — A, B, C и D.

Победителем группы A стал клуб  из Хемстеде. В остальных группах первые места заняли: «Витесс», «Спарта» и ЕВВ. В финальном турнире чемпионов одинаковое количество очков набрали две команды — РКХ и ЕВВ. Победителя чемпионата выявил дополнительный матч, который состоялся 18 июля на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме. В дополнительное время РКХ одержал победу над ЕВВ со счётом 2:1 и выиграл свой второй в истории титул чемпиона страны.

Турнирная таблица

Первый класс A 

1 Со следующего сезона в группе B.

Первый класс B 

2 Со следующего сезона в группе A.

Первый класс C 

3 Со следующего сезона в группе D.

Первый класс D 

4 Со следующего сезона в группе C.
5 Дополнительный матч: ЕВВ — ПСВ: .

Финал чемпионата

Дополнительный матч

Бомбардиры

Источники 

Футбол в Европе в 1952 году
Футбол в Европе в 1953 году
Спорт в Нидерландах в 1952 году
Спорт в Нидерландах в 1953 году